Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 14. Wahlperiode (23. April 1996 bis 28. März 2000).

Präsidium 
 Präsident: Heinz-Werner Arens (SPD)
 Erster Vizepräsident: Eberhard Dall’Asta (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Gabriele Kötschau (SPD)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der  Wahl vom 24. März 1996 wie folgt zusammen:
 SPD: 33 Sitze
 CDU: 30 Sitze
 FDP: 4 Sitze
 Bündnis 90/Die Grünen: 6 Sitze
 SSW: 2 Sitze

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Landtagsfraktion Ute Erdsiek-Ravebis 3. November 1998  Lothar Hayseit 3. November 1998 
 CDU-Landtagsfraktion Ottfried Hennigbis 5. Mai 1997  Martin Kayenburgseit 6. Mai 1997 
 Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Irene Fröhlich
 FDP-Landtagsfraktion Wolfgang Kubicki

Abgeordnete 

Mitglieder, 14. Wahlperiode
 16